Volodarsk
 Volodarsk, località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod, capoluogo del Volodarskij rajon
 Pošechon'e-Volodarsk dal 1919 al 1992 toponimo di Pošechon'e

Pagine correlate 

 Volodarskij 
 Volodarskij rajon